La route départementale 164, ou RD 164, est située :
 dans les départements de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine, elle relie Ancenis à Redon, reprenant l'ancienne RN 164, déclassée en 1972
 dans le département de Vaucluse, elle relie Sault au Mont Ventoux
 dans le département des Vosges, elle relie Domrémy-la-Pucelle à Bains-les-Bains, reprenant l'ancienne RN 64, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes d'Ille-et-Vilaine
 Routes de la Loire-Atlantique
 Routes de Vaucluse
 Routes des Vosges

164